Kobayasia är ett släkte av svampar. Kobayasia ingår i familjen stinksvampar, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Stinksvampar
Kobayasia